Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Middlesbrough Football Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019.

Stagione

Rosa

Organigramma societario 
Area tecnica
 Allenatore: Tony Pulis
 Allenatore in seconda: Curtis Fleming, Joe Jordan, David Kemp
 Preparatore dei portieri: Jonathan Gould
 Preparatori atletici:

Risultati

Championship

Girone di andata

Girone di ritorno

FA Cup

Coppa di Lega

Statistiche

Statistiche di squadra

Andamento in campionato

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 
 
 

2018-2019